Westelijke Eilanden (Amsterdam)
 Buiten-Hebriden